

События

Римская республика 
 Консулы Гней Октавий и Тит Анний Луск Руф.
 Гай Семпроний Тудитан справляет триумф за победу над яподами.

Азия 
 Греко-бактрийское царство прекращает существование, разгромленное вторжением племён юэчжи.
 Парфянский царь Фраат II после победы над Антиохом VII собирается вторгнуться в Сирию, но вынужден отправиться в поход на восток из-за вторжения в Парфию саков.
 Война в Месопотамии между правителем Харакены Гиспаосином и оставленным здесь Фраатом II парфянским наместником Гимером заканчивается победой Гиспаосина. Под власть Гиспаосина попадают Вавилон и Селевкия.
 Во время войны с саками в парфянском войске происходит бунт, в борьбе с мятежниками погибает царь Фраат II. Царём Парфии становится Артабан II Парфянский.
 Никомед III Эвергет становится царём Вифинии.

Китай 
 Чжан Цянь посещает Фергану (Давань), Хорезм (Кангюй) и Бактрию (Дася).
 Полководец Вэй Цин изгоняет из Ордоса племена лоуфань и баянь, строит крепость Шофан.

Родились 
 Около 128 — Марк Клавдий Марцелл — эдил 91 года до н. э.

Скончались 
 Аристоник — непризнанный царь Пергама.
 Фраат II, царь Парфии.

См. также